Ко́бринские — княжеский род герба «Погоня», владельцы Кобринского княжества. Одна из ветвей династии Гедиминовичей. Происходили от великого князя литовского Ольгерда, родоначальник — внук Ольгерда Роман Фёдорович. Последний мужской представитель Иван Семёнович скончался после 1491 года. Род пресёкся в 1518 году со смертью княгини Анны Семёновны.

Происхождение 
В 1366 году во время войны за галицко-волынское наследство между сторонами был подписан договор, в котором владельцем Кобрина и Кобринской земли был назван великий князь литовский Ольгерд. После город перешёл к его сыну Фёдору. В 1386 году Фёдор также получил во владение Ратно и Ветлы, отобранные великим князем литовским Ягайло у Фёдора Любартовича (возможно, получил Ратно ещё от Любарта).

Роман Фёдорович 
У Фёдора Ольгердовича было трое сыновей: Гурко, Сангушко и Роман — среди них и были поделены владения отца. Роман впервые упоминается в 1387 году как поручитель за Олехну Дмитриевича. После восшествия Ягайла на польский престол Роман как и многие другие литовские князья жил при королевском дворе. В 1393 году возглавил новгородцев в походе на Москву, в 1394 году — под Псков. В 1404 году право Романа на наследственное владение Кобрином, Грушевом, Несухожем и Милановичами было подтверждено великим князем литовским Витовтом. С 1411 года находился при дворе Ягайла, последний раз упоминается под 1417 годом. 

Известно двое детей Романа: сын Семён и дочь Анастасия. По мнению Войтовича, Анастасия была женой князя острожского Дашко Фёдоровича и умерла около 1420 года.

Семён Романович 
После смерти Романа следующим князем кобринским стал Семён. В это время в Великом княжестве Литовском началась гражданская война между сторонниками Свидригайла и Ягайла. Когда в 1431 году Ягайло атаковал Луцк, Семён был первым, кто оказал помощь Свидригайлу. Польский хронист Ян Длугош писал, что войско Семёна было разбито королевским воеводой Грицько Кирдиевичем, а сам Семён был убит. Имя Семёна Кобринского встречается и в документах более позднего времени, что опровергает сообщение Длугоша о его смерти на поле боя. Известно два акта, исходящих от самого Семёна. Согласно первому, деревня Пришихвосты передавалась в дар боярину Даниле. По второму документу (датированному 1454 годом) Семён назначал своей жене Ульяне (дочери Семёна Гольшанского по прозвищу Лютый) вено в 2 000 коп грошей на своих вотчинных землях Кобрине, Черевачицах и Грушеве. В качестве свидетелей упоминаются дядя Семёна князь Сангушко Фёдорович и двоюродный брат Александр Сангушко. За поддержку Свидригайла Семён был лишён Ратно. Дата смерти Семёна неизвестна (точно позже 1455 года), предположительно, 1460 год. Согласно записи в Киево-Печерском помяннике, можно предположить, что в крещении Семён имел имя Иван. Ульяна надолго пережила мужа и скончалась около 1500 года (по другим данным, 1494).

У Семёна и Ульяны было четверо детей: Иван, Мария, выданная замуж за князя друцкого Ивана Васильевича Красного, Анна и Роман, умерший в молодом возрасте.

Иван Семёнович 
Иван Семёнович был последним мужским представителем рода князей Кобринских. Иван не принимал участия в политической жизни Великого княжества Литовского и известен широкой поддержкой церквей. Известны грамоты от 9 февраля 1463 года и 19 февраля 1465 года о передаче Ульяной и её детьми Иваном и Романом церкви святых Петра и Павла Иуди Богдану. В 1469 году Иван записал владевшему церковью святого Николая Сеньку Серговичу, своему слуге, половину «Таротопского дворища». В 1473 году Иван вместе с женой Феодорой, дочерью Ивана Рогатинского, основали церковь Рождества Господнего в Добучине (ныне Пружаны). В 1479 году Иван с женой подтвердили право священника Якуба управлять церковью Богородицы в Кобрине. В 1484 году Иван судился с князем Семёном Ивановичем Бельским за владения деда Феодоры Андрея Владимировича Айну, Могильно, Словенск, Лешницу и Полонну. По решению суда эти владения были переданы Федоре. По грамоте, датированной 26 января (или 27 января) 1487 года, Иван даровал земли церкви в Добучине.

Иван Семёнович переписал на свою жену Феодору третью часть своего имущества, а после добавил ещё земель на 2 000 дукатов. В тот же день Феодора переписала на мужа 2 000 злотых с двух частей владений, полученных её от деда. 

Скончался Иван Кобринский около 1490 года (по Войтовичу, после 1491). Детей не имел. Выполняя предсмертную волю мужа, 10 июня 1491 года Федора переписала имение Корчицы Спасскому Монастырю в Кобрине.

Феодора получила от великого князя Александра подтверждение на право владения третью княжества. В 1491 или 1492 году вдова была выдана замуж за Юрия Паца. В 1505 или 1506 году Юрий умер, вновь сделав Федору вдовой. За право владения княжеством судилась с Анной, сестрой Ивана Семёновича. По неизвестным причинам в 1507 или 1508 году Феодора перекрестилась в католичество под именем Софья, а в следующем году вступила в брак с воеводой виленским и канцлером литовским Николаем Радзивилловичем. Пережив трёх мужей, Феодора-Софья умерла в 1512 году бездетной. Завещала похоронить себя в костёле в Рожанце.

Анна Семёновна 
Последней правительницей Кобринского княжества была дочь Семёна Романовича Анна. В 1481 году на её свадьбе с князем Фёдором Ивановичем Бельским было совершено покушение на великого князя литовского Казимира. После неудачного покушения Бельский был вынужден бежать в Москву. Анна не смогла добиться разрешения выехать к нему, хотя её выезда добивался и сам великий князь московский Иван Васильевич. В 1498 году Фёдор Бельский женился на рязанской княжне Анне Васильевне. Анна Семёновна, в свою очередь, вышла замуж за Вацлава Станиславовича Костевича.

После смерти Ивана Семёновича и повторного замужества Федоры престарелая княгиня Ульяна переписала на Анну половину своего вена (деревни Черевачицы и Грушево), так как старшая дочь Мария к этому времени уже была замужем. Однако после повторного брака Анны захотела аннулировать дар. По решению великого князя Александра Черевачицы и Грушево были поделены на три части, две из которых были возвращены Ульяне, а третья оставлена за Анной. После смерти Ульяны к Анне перешли и другие две части. 

После смерти Федоры Костевичем удалось отсудить право на Кобрин. По смерти Анны (около 1518 года) великий князь литовский Сигизмунд передал Кобрин Костевичу на правах аренды. Кобрин с прилегающими землями становился староством, административно подчинённым великому князю, от имени которого и правил Костевич.

Княгиня Анна Семёновна записана в Киево-Печерском и Холмском помянниках. В последнем как Агата Схимница, что позволяет предположить, что она закончила жизнь в монастыре.

Генеалогия 

Представители рода Кобринских выделены цветом.

Примечания

Литература 
 Барысюк Ю. Князі Кобрынскія // Памяць. Кобрынскі раён. — , 2002. — C. 37—39.
 
 Wolff J. Kniziowe litewcko-rucky od końca czternastego wieku. — Warszawa, 1885. — S. 162—168.